Legione italiana – brigata di volontari guidata da Giuseppe Garibaldi che combatté nella guerra civile uruguaiana e successivamente in Italia
 Legione italica – organizzazione a carattere paramilitare, fondata nel 1838 dal mazziniano Nicola Fabrizi
 Legione Volontaria Italiana – reparto militare formato da italiani espatriati, fondato dal soldato ed avventuriero Camillo Ricchiardi, che combatté nella seconda guerra boera